Студентка — женская форма слова cтудент.
 «Студентка» () — художественный фильм производства Франция — Италия, 1988 год. Режиссёр — Клод Пиното.

См. также 
 «Студентка по вызову» () — французский фильм 2010 года режиссёра  Эмманюэли Берко.
 «Современная студентка» - короткометражный документальный фильм режиссёра Эрика Ромера, снятый в 1966.